Coatepeque ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Coatepeque (Quetzaltenango), Gemeinde (Municipio) im Departamento Quetzaltenango, Guatemala
 Coatepeque (Santa Ana), ein Municipio im Departamento Santa Ana, El Salvador